City Hall to:
 City Hall – wieżowiec w Londynie
 City Hall – wieżowiec w Filadelfii
 City Hall – wieżowiec w Milwaukee
 City Hall – budynek w San Francisco
 Ludzie miasta (ang. City Hall) – amerykański film z 1996
 Bitwa o City Hall

Stacje metra:
 City Hall – stacja metra w Nowym Jorku
 City Hall – stacja metra w Singapurze